De Gauliga Elsaß 1941/42 was het tweede voetbalkampioenschap van de Gauliga Elsaß. 

SG SS Straßburg werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. De club versloeg Stuttgarter Kickers, 1. FC Schweinfurt 05 en werd dan met 6:0 door FC Schalke 04 verslagen.

ASV Mülhausen veranderde de clubnaam in SpVgg Mülhausen.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Gauliga Elsaß
Duits competitievoetbal 1941/42